Vieleckbein steht für folgende Handwurzelknochen:

 Großes Vieleckbein
 Kleines Vieleckbein